Das Herreneinzel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Petr Korda. Das Finale bestritten Jewgeni Kafelnikow und Thomas Enqvist, welches Kafelnikow in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den Australian Open und sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1999